Josip Pavičić može značiti:

 Josip Pavičić (književnik) (1895. – 1963.)
 Josip Pavičić (književni kritičar) (1944.-)